Municipio de  puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oneida (condado de Sanborn, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Sanborn.
 Municipio de Oneida (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Oneida (condado de Delaware, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Oneida (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton.
 Municipio de Oneida (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.
 Municipio de Oneida (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.